Oberlinner ist

ein Familienname:
 Lorenz Oberlinner (* 1942), katholischer Theologe

ein Ortsname:
 Oberlinner (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Oberlinner (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern